В 1971 году любителями водно-моторного спорта было совершёно путешествие на самодельных моторных лодках с Дальнего Востока до Балтийского моря.

По Японскому морю и по рекам России было пройдено около 14 тысяч километров.

Путешествие было посвящёно 50-летию освобождению Дальнего Востока от белогвардейцев и интервентов.

Техническое оснащение 

Для путешествия были выбраны две самодельные моторные лодки «Океан» и «Тайга», построенные энтузиастами — членами клуба «ЛВС» (Любители Водного Спорта), по чертежам и при участии Лазаря Борисовича Прахина на горно-обогатительном комбинате «Бор» в посёлке Тетюхе (ныне город Дальнегорск Приморского края). Испытания лодок и обкатка лодочных моторов проводилась на Васьковом озере вблизи посёлка Тетюхе-Пристань (ныне Рудная Пристань) Приморского края.

С собой в путешествие взяли четыре подвесных мотора марки «Вихрь» и четыре 60-литровые ёмкости, обеспечивающие запас топлива на трое ходовых суток и аварийную непотопляемость. На каждую лодку устанавливалось по два лодочных мотора.

Моторные лодки имели дистанционное управление (штурвал в носовой части кокпита), а также были средства аварийной сигнализации, вёсла, спасательные жилеты, чертежи.

Экипаж 
 Экипаж моторной лодки «Океан»
 Прахин, Лазарь Борисович — руководитель похода
 Людмила Прахина
 Владимир Николайзен
 Экипаж моторной лодки «Тайга»
 Евгений Таранец
 Игорь Миронов
Все члены экспедиции — работники горно-обогатительного комбината «Бор» (пос. Тетюхе Приморского края).

Маршрут путешествия 
 Тетюхе
 Пройден на двух лодках («Океан» и «Тайга»)
 Тетюхе-Пристань — Японское море — Советская Гавань — Де-Кастри
 далее лодки по автодороге перевезены на реку Амур — Николаевск-на-Амуре
 Николаевск-на-Амуре — Охотское море — Аян
 далее вертолётом лодки перевезены на реку Мая — Нелькан — река Алдан — река Лена — Якутск — Киренск — Усть-Кут
 далее лодки перевезены на поезде
 река Ангара — Усть-Илимск — река Енисей — Маклаково (у Лесосибирска)
В районе пос. Маклаково на реке Енисей произошло кораблекрушение, в результате которого затонула лодка «Океан». Члены экипажа спаслись. После кораблекрушения по решению всего коллектива члены экипажа лодки «Тайга» и один член экипажа лодки «Океан» прекратили участие в путешествии. Маршрут Ачинск — Ленинград прошли Лазарь Прахин и Людмила Прахина. Казачинский порог Лазарь Прахин прошёл в одиночку.
 Пройден на лодке «Тайга»
 Казачинский порог — Красноярск — Ачинск — Колпашево — Ханты-Мансийск — Салехард — Лабытнанги
 далее лодка перевезена на поезде
 Котлас — река Вычегда — река Сухона — Северо-Двинский канал — река Шексна — Волго-Балтийский водный путь — река Нева — Ленинград.

Протяжённость маршрута составила около 14 000 километров. Путешествие продолжалось 123 суток. Израсходовано около 15 000 литров бензина.

Задержки в пути составили более 33 суток. Причины задержек:
 по метеоусловиям вблизи Николаевска-на-Амуре — 16 суток;
 в селе Аян — 15 суток;
 прочие задержки: оформление документов для продолжения маршрута после гибели лодки «Океан», ремонт моторов, трудности при снабжении топливом и другое.

Значение путешествия 
Путешествие показало возможность сквозного плавания по рекам Сибири и Дальнего Востока с использованием каналов, построенных между бассейнами рек по маршруту древних волоков. Путешествие доказало возможность прохождения Казачинского порога в одиночку. Была подтверждена прочность самодельных лодок (построены из фанеры, покрытой стеклотканью и пропитанной эпоксидной смолой) в экстремальных условиях Заполярья. Была проверена надёжность лодочных моторов марки «Вихрь», возможность их многократного ремонта вне мастерской, в «полевых» условиях. Моторы «Вихрь» прошли весь маршрут.

По возвращении в Тетюхе на объединении «Бор» на членов путешествия Лазаря Прахина и Людмилу Прахину было наложено материальное взыскание за несвоевременный выход на работу из отпуска.

Вымпел и спортивная эмблема путешествия хранятся в музее Русского географического общества в г. Санкт-Петербурге.

Путешествие не было бы возможно без постоянной помощи жителей прибрежных сёл, заправочных нефтебаз, рыболовов, геологов, и даже бывших заключённых в районе Заполярья.

Путешествие проверило членов экипажей на психологическую совместимость, дружбу, поддержку в экстремальных условиях.

Литература

Ссылки 
 «Через всю страну с востока на запад», журнал «Катера и яхты»
 Журнал «Невский альманах»
 Янцелевич Анатолий Савельевич Москва — Арктика — Дальний Восток — Москва: под парусами по морям и рекам.

Экспедиции и походы
Путешествия XX века
Водно-моторный спорт
Спорт в Приморском крае
Моторные лодки
Сделай сам